True, true ( für wahr, zutreffend) steht für:
 eine Aussage, siehe Aussagenlogik
 True (Band), Schweizer Musikduo 
 True (Album), Debütalbum des schwedischen DJs Avicii
 True (Lied), Lied der Band Spandau Ballet
 True (Kurzfilm), Kurzfilm aus dem Jahr 2004 des Regisseurs Tom Tykwer
 true (Unix), Kommandozeilenprogramm unter Unix

Sonstiges:
 True-Gletscher, Gletscher an der Walgreen-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 True Hills, Hügelgruppe im Coatsland, Antarktika
 Badger Brass Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen True

True ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander True (* 1997), dänischer Eishockeyspieler
 Andrea True (1943–2011), US-amerikanische Pornodarstellerin und Sängerin
 Dennis True (* 1988), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen
 Frederick William True (1858–1914), US-amerikanischer Biologe, Namensgeber für den True-Wal
 Jim True-Frost (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Mads True (* 1972), dänischer Eishockeyspieler
 Marion True (* 1948), ehemalige US-amerikanische Kuratorin des J. Paul Getty Museums
 Nicholas True, Baron True (* 1951), britischer Politiker und Mitglied des House of Lords
 Oliver True (* 2000), dänischer Eishockeyspieler
 Rachel True (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Sarah True (* 1981), US-amerikanische Triathletin
 Søren True (* 1968), dänischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Drew
 Trew
 Tru
 Truhe